Bruso ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Bruso (1242–1312), Begine und Mystikerin 
 Nora Jean Bruso (* 1956), amerikanische Bluesmusikerin